A IAD ou International Automotive Design foi uma empresa de veículos fundada no Reino Unido, mas a sua notoriedade só foi percebida na década de 1980. A empresa possuía escritórios na Califórnia, em Detroit, em Tóquio, em Paris, em Frankfurt e em Turim.

Referência
 Sítio sobre empresas automobilísticas

Fabricantes de automóveis do Reino Unido